Příjmení Valachovič nese více různých osobností:

 Ivan Valachovič (* 1966) – slovenský fotbalista, obránce
 Jozef Valachovič (* 1975) – slovenský fotbalový obránce
 Martin Valachovič (1891–1950) – slovenský a československý poválečný politik